Lakota, une ville de Côte d'Ivoire ;
 Lakota, une ville du Dakota du Nord, États-Unis ;
 Lakota, une ville de l'Iowa, États-Unis.

 Grégoire Lakota (1883–1950), évêque auxiliaire de l'Église gréco-catholique ukrainienne. Mort en déportation en Sibérie. Béatifié par l’Église catholique.

Lakota peut aussi désigner :
 Lakotas, une ethnie amérindienne ;
 lakota, leur langue ;
 Eurocopter UH-72 Lakota, un hélicoptère.

Notes et références 

Homonymie de localités